Ловец е село в Североизточна България. То се намира в община Търговище, област Търговище.

История 
Първите българи се заселват в селото през 1925 година. Години преди това е било населено само с турци.

Население 
Численост на населението според преброяванията през годините:

Етнически състав 
Преброяване на населението през 2011 г.

Численост и дял на етническите групи според преброяването на населението през 2011 г.:

Култура 
 Читалище „Светлина“

Религия 
В селото се изграждат два храма:

 Джамия – от 2000 година, преди това опожарена до основи
 Църква „Свети Димитър“ от 2002 година

Източници

Външни препратки 
 Местоположение на селото в Уикимапия

Села в област Търговище
Населени места в община Търговище